Пеладан, Адриен (Adrien Péladan; 1844—1885) — французский гомеопат и оккультист, брат Жозефа П.
 Пеладан, Жозеф (1858—1918) — французский писатель-символист и оккультист; брат Адриена П.